STG je lahko kratica za:
 funt šterling (neformalna)
 Star Trek Generations, ameriški znanstvenofantastični film (1994)

StG je nemška vojaška kratica za:
 Sturzkampfgeschwader, taktično enoto strmoglavcev v sestavi Luftwaffe
 jurišno orožje (Sturmgewehr), v uporabi za dva modela jurišnih pušk: 
 StG 44
 StG 45(M)